Antonio Arcioni ist der Name folgender Personen:

*Antonio Arcioni (Kardinal) († 1405), Kardinal der katholischen Kirche
Antonio Arcioni (General) (1811–1859), Schweizer Offizier